Carrisi ist der Familienname folgender Personen:

 Albano Carrisi (* 1943), italienischer Sänger und Winzer, siehe Al Bano
 Donato Carrisi (* 1973), italienischer Schriftsteller
 Ylenia Carrisi (* 1970), italienische Fernsehpersönlichkeit

Siehe auch:
 Carisi